PLD5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 536 амінокислот, а молекулярна маса — 61 312.

Задіяний у такому біологічному процесі як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Фосфоліпази